Acestòrides (militar), militar de Corint
 Acestòrides (escriptor), escriptor grec.